Inngik bezeichnet:
 Inngik (Berg, Kangaamiut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inngik (Berg, Sermersuut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inngik (Berg, Puugutaa), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Inngik (Berg, Qallunaat), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland